Swaminathan ist der Familienname folgender Personen:

 M. S. Swaminathan (* 1925), indischer Agrarwissenschaftler
 Soumya Swaminathan (* 1959), indische Kinder- und Jugendmedizinerin